Seketin je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Ilija, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 376 stanovnika te 112 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji